Svensk handbollselit (SHE) 2019/2020 är den 49:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll för damer.

På grund av coronavirusutbrottet 2019–2021 i Sverige beslutade Svenska Handbollförbundet den 17 mars att ställa in SM-slutspelet.. Den 20 mars bestämdes det också att ingen mästare skulle utses.

Deltagande lag 
 Från SHE 2017/2018 (8 lag)
 H65 Höör
 Kungälvs HK
 Lugi HF
 Skara HF 
 Skuru IK
 IK Sävehof
 VästeråsIrsta HF
 Önnereds HK

 Från SHE-kval (3 lag)
 BK Heid (kvar i Elitserien)
 Boden Handboll IF (kvar i Elitserien)
 Skövde HF (kvar i Elitserien)

 Från Allsvenskan 2018/2019 (1 lag)
 GT Söder HK

Sluttabell i serien 

 Serien spelades mellan den 14 september 2019 och 13 mars 2020 
 Lag ett till åtta till slutspel. Lag 12 flyttas ner till Allsvenskan. Lag 9-11 får kvala om en plats i SHE med lag 2-4 i Allsvenskan.

All star team 2019-2020 
Målvakt: Wilma Kroon Andersson, IK Sävehof

Vänstersex: Melanie Felber, Skara HF

Mittsex: Johanna Forsberg, IK Sävehof

Högersex: Mathilda Lundström, Skuru IK

Vänsternio: Ulrika Olsson, Skuru IK

Mittnio: Emma Lindqvist, H65 Höör

Högernio: Louise Søndergaard, Skövde HF

Försvarare: Linnea Pettersson, IK Sävehof

Tränare: Ola Månsson, H65 Höör

MVP: Ulrika Olsson, Skuru IK

Skytteligan och statistik

Källor 

Sport i Sverige 2020
Sport i Sverige 2019
Handbollssäsongen 2019/2020
2019/2020